Верх-Камышенский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Краснощёковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Верх-Камышенка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1588 человек, в том числе 736 мужчин и 852 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1533 человека.

Состав поселения 
 Алешиха (посёлок) — 
 Верх-Камышенка (село, административный центр) — 
 Ермачиха (посёлок) —

Примечания 

Сельские поселения Краснощёковского района